Группа 5 отборочного турнира чемпионата мира 2019 в зоне УЕФА состоит из пяти команд: Германии, Исландии, Чехии, Словении и Фарерских островов. Жеребьёвка турнира состоялась 25 апреля 2017 года.

Матчи в группе проходят в два круга с 14 сентября 2017 по 4 сентября 2018 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира. Команда занявшая второе место имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

5 мячей

  Леа Шюллер

4 мяча

  Хасрет Кайикджи
  Табеа Кемме

  Александра Попп
  Гуннхильдур Йонсдоттир

  Лара Прашникар
  Тереза Кожарова

3 мяча

  Дагни Бриньярсдоттир
  Элин Йенсен

  Фанндис Фридриксдоттир
  Люси Вонькова

  Петра Дивишова
  Катержина Свиткова

2 мяча

  Лина Магулль
  Катрин Хендрих

  Глодис Перла Виггосдоттир
  Ракель Хённудоттир

  Матея Звер
  Ева Бартонова

1 мяч

  Линда Далльман
  Кристин Деманн
  Дженнифер Марожан
  Бабетт Петер
  Свенья Хут

  Агла Мария Альбертсдоттир
  Сара Бьорк Гуннарсдоттир
  Берглинд Торвальдсдоттир
  Харпа Торстейнсдоттир
  Сара Агреж

  Лара Ивануша
  Шпела Розмарич
  Милья Симонсен
  Люси Мартинкова
  Антония Старова

1 автогол

  Лана Голоб

  Ева Бартонова

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019